Смо́льный:

 Смольный (Здание Смольного) — историческое здание Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге. Слово «Смольный» в XXI веке часто используется для условного обозначения располагающихся в данном здании правительства Санкт-Петербурга и резиденции губернатора Санкт-Петербурга.

Носители фамилии 
 Смольный, Виктор (род. 1965) — российско-американский поэт и журналист.
 Смольный, Эдуард Михайлович (1934—2000) — советский конферансье, продюсер, заслуженный деятель искусств России.

Населённые пункты 
 Смольный — посёлок в России, Республика Мордовия, Ичалковский район.
 Смольный — посёлок в России, Тамбовская область, Бондарский район.

Разное 
 «Смольный» — национальный парк в Мордовии.
 «Смольный» — советский дирижабль.
 «Смольный» — учебный корабль ВМФ России.

См. также 
 Статьи Википедии, названия которых начинаются со слова «Смольный»
 Смольный монастырь
 Смольный собор
Смольный институт благородных девиц
 Смольный проезд
 Смольный проспект
 Смольная (значения)
 Смольное